Henry Taylor peut désigner :
 Henry Taylor (1800-1886), auteur dramatique britannique ;
 Henri Taylor (1858-1942), joueur international anglais de rugby à XV ;
 Henry Taylor (1885-1951), nageur et champion olympique anglais ;
 Henry Taylor (1889-1955), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Henry Taylor (1932-2013), pilote automobile anglais ;
 John Henry Taylor (1871-1963), golfeur professionnel anglais.